A Equipe Djibutiana de Copa Davis representa Djibuti na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Djiboutienne de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Djibutiana)

Djibuti